Il doppio maschile  dell'Orange Prokom Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

František Čermák e Leoš Friedl erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–4, 6–7 (7–9), 6–3 contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie
 František Čermák /  Leoš Friedl (finale)
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2003
ATP Tour 2003